Rózsa Gábor (1944–2006) mérnök, muzeológus
 Rózsa Gábor (1947) statisztikus, demográfus